— японская фамилия. Известные носители:

 Ихара, Кейко (род. 1973) — японская гонщица.
 Ихара, Масами (род. 1967) — японский футболист.
 Ихара Сайкаку (1642—1693) — японский писатель.
 Ихара, Цуёси (род. 1963) — японский актёр.